Hillerslev (plaats), plaats in Denemarken
 Hillerslev (parochie, Thisted), parochie in de Deense gemeente Thisted
 Hillerslev (parochie, Faaborg-Midtfyn), parochie in de Deense gemeente Faaborg-Midtfyn